Duets může být:

 Duets (album, Dizzy Gillespie) – album trumpetisty Dizzyho Gillespieho z roku 1957
 Duets (album, Roscoe Mitchell a Anthony Braxton) – album hudebníků Roscoe Mitchella a Anthonyho Braxtona z roku 1978
 Duets (album, Kenny Rogers) – album zpěváka Kennyho Rogerse z roku 1984
 Duets (album, Carla Bley a Steve Swallow) – album hráčky na klávesové nástroje Carly Bley a baskytaristy Stevea Swallowa z roku 1988
 Duets (album, Emmylou Harris) – album zpěvačky Emmylou Harris z roku 1990
 Duets (album, Joe Pass a John Pisano) – album hudebníků Joea Passe a Johna Pisana z roku 1991
 Duets (album, Elton John) – album hudebníka Eltona Johna z roku 1993
 Duets (album, Frank Sinatra) – album zpěváka Franka Sinatry z roku 1993
 Duets II (album, Frank Sinatra) – album zpěváka Franka Sinatry z roku 1994
 Duets (album, Barbra Streisand) – album zpěvačky Barbra Streisandové z roku 2002
 Duets (album, Ane Brun) – album zpěvačky Ane Brun z roku 2005
 Duets II (album, Tony Bennett) – album zpěváka Tonyho Bennetta z roku 2011